Mark Miller peut désigner :
  (1924-2022), un acteur américain ;
 Mark Crispin Miller, un professeur et essayiste américain ;
 Mark Thomas Miller (1960-), un acteur américain ;
 Mark Miller (1962-), un pilote de rallye américain ;
 Mark Miller (1975-), un joueur et entraîneur de basket-ball américain.